Satoshi Horinouchi (Saitama, 26 de outubro de 1979) é um futebolista profissional japônes, volante, milita no Urawa Red Diamonds.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds